Jméno Benedikt nosilo patnáct papežů římskokatolické církve. Představuje tak třetí nejčastěji užívané papežské jméno.  Původ je odvozen z latinského „benedictus“, znamenající „požehnaný, blahoslavený“. 

papežové
Benedikt I. – pontifik v letech 575–579,
sv. Benedikt II., vlastním jménem Benedetto – pontifik v letech 684–685,
Benedikt III., vlastním jménem Benedetto – pontifik v letech 855–858,
Benedikt IV., vlastním jménem Benedetto – pontifik v letech 900–903,
Benedikt V. – pontifik v roce 964,
Benedikt VI. – pontifik v letech 972–974,
Benedikt VII. – pontifik v letech 974–983,
Benedikt VIII., vlastním jménem Theophylactus II. – pontifik v letech 1012–1024,
Benedikt IX., vlastním jménem Theophylactus III. – pontifik v letech 1032–1044, 1045–1046 a 1047–1048,
bl. Benedikt XI., vlastním jménem Niccolò Boccasini – pontifik v letech 1303–1304,
Benedikt XII., vlastním jménem Jacques Fournier – pontifik v letech 1334–1342,
sb. Benedikt XIII., vlastním jménem Pierfrancesco Orsini – pontifik v letech 1724–1730,
Benedikt XIV., vlastním jménem Prospero Lorenzo Lambertini – pontifik v letech 1740–1758,
Benedikt XV., vlastním jménem Giacomo Paolo Giovanni Battista Della Chiesa – pontifik v letech 1914–1922,
Benedikt XVI., vlastním jménem Joseph Aloisius Ratzinger – pontifik v letech 2005–2013.  

vzdoropapežové
Jméno Benedikt si zvolili také tři vzdoropapežové:
Benedikt X., vlastním jménem Giovanni Mincio– vzdoropapež v letech 1058–1059,
Benedikt XIII. (vzdoropapež), vlastním jménem Pedro Marinez de Luna y Gotor – avignonský vzdoropapež v letech  1394–1423,
Benedikt XIV. (vzdoropapež), vlastním jménem Bernard Garnier – avignonský vzdoropapež v letech  1425–1430. 

Papežové podle jména